III. György grúz király (1156–1184)
 III. György moldvai fejedelem (1620–1685)
 III. György brit király (1738–1820)
 III. György kaheti király (1746–1800), XII. György néven grúz király